Boerengat (haven), een haven in Rotterdam
Boerengatbrug, een basculebrug over het Rotterdamse Boerengat
Station Rotterdam Boerengat, tijdelijk spoorwegstation van 1855–1858
Boerengat (Terneuzen), een buurtschap in de gemeente Terneuzen